El nombre o sobrenombre Twiggy, que en inglés significa ‘ramita’. y por extensión sirve de apodo a la mujer de contextura delgada puede hacer referencia a:

Personas 
 Twiggy: (n. en 1949) modelo, cantante y actriz inglesa;
 Twiggy: cantante argentina.

Otros 
 Twiggy: sobrenombre del fósil OH 24 de Homo habilis.